Paicol kan syfta på:

Colombia 

 Paicol (kommun), Huila, 
 Paicol (ort), Huila,